Kloster Maria Stern (auch Mariastern) bezeichnet Klöster mit dem Patrozinium „Maria, Stern des Meeres“, unter anderem 

 das Kloster Maria Stern (Essig), Swisttal, Nordrhein-Westfalen
 das Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern, Augsburg, Bayern
 die Abtei Mariastern-Gwiggen, Hohenweiler, Vorarlberg
 die Abtei Mariastern, Banja Luka, Bosnien

Siehe auch:
 Kloster Marienstern, Mühlberg/Elbe, Brandenburg
 Kloster St. Marienstern, Panschwitz-Kuckau, Sachsen